Гладкий Ярослав Миколайович ( 1945) — український і радянський матеріалознавець.
 Гладкий Ярослав Михайлович ( 1945) — український і радянський майстер різьблення по дереву.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок